Juan Ramón Acebes Ginovés (1950), botânico espanhol;
Juan Ramón Balcarce (1773–1836), líder militar e político argentino;
Juan Ramón Carrasco (1956), treinador e ex-futebolista uruguaio;
Juan Ramón Duarte (1914–1953), político argentino;
Juan Ramón Ferreira (1956), político espanhol;
Juan Ramón Jiménez (1881–1958), poeta espanhol;
Juan Ramón Lacadena (1934), engenheiro agrônomo espanhol;
Juan Ramón López Caro (1963), treinador de futebol espanhol;
Juan Ramón Verón (1944), ex-futebolista argentino;
Estádio Juan Ramón Loubriel, estádio de futebol porto-riquenho sediado em Bayamón.

Ver também

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de esportes